Pode ser:

 Mega Hits FM - rede de rádios de Portugal, anteriormente chamada Mega FM.
 Supra FM - emissora de rádio do Gama, no Distrito Federal, anteriormente chamada Mega FM.